Mason County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Mason County, Illinois
 Mason County, Kentucky
 Mason County, Michigan
 Mason County, Texas
 Mason County, Washington 
 Mason County, West Virginia